Le terme de Pays yonnais peut désigner :
 l’espace comprenant la commune de La Roche-sur-Yon et les communes alentour qui forment sa couronne périurbaine ;
 la communauté de communes du Pays-Yonnais, une ancienne structure intercommunale qui a été transformée en 2010 en La Roche-sur-Yon-Agglomération ;
 Le Journal du Pays yonnais, un titre de presse périodique local.